Občanské sdružení Letní dům je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů. Při své činnosti využívá prvky expresivních terapií, jako je arteterapie, artefiletika, tvořivá dramatika, muzikoterapie apod. Realizované aktivity směřují k úspěšnému začlenění mladých lidí při odchodu z dětského domova do společnosti.

Externí odkazy
Webové sídlo sdružení Letní dům
Sdružení Letní dům v médiích

Spolky v Česku
Sociálně-právní ochrana dětí
Pedagogika volného času